Tochigi se poate referi la:

 Prefectura Tochigi, o diviziune administrativă în Japonia
 Municipiul Tochigi, o localitate în Japonia, capitala prefecturii Tochigi